Bracca kan syfta på:

 Bracca (fjärilar) – ett släkte fjärilar
 Bracca, Lombardiet – en kommun i Italien